

Населені пункти та їхні частини
 Соснувка — гміна в Більському повіті Люблінського воєводства
 Соснувка — село в гміні Подґужин Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Соснувка — село в гміні Твардоґура Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Соснувка — село в гміні Ґрудзьондз Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Соснувка — село в гміні Абрамів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Соснувка — село в гміні Соснувка Більського повіту Люблінського воєводства
 Соснувка — село в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Соснувка — село в гміні Немодлін Опольського повіту Опольського воєводства
 Соснувка — село в гміні Нова Слупія Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Соснувка — частина міста Кобилка в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Соснувка — частина міста Піла в Пільському повіті Великопольського воєводства
 Соснувка — частина міста Валч у Валецькому повіті Західнопоморського воєводства
 Соснувка — частина села Уршулін у гміні Новодвур Рицького повіту Люблінського воєводства
 Соснувка — частина села Посондза в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Соснувка — частина села Марцувка в гміні Зембжице Суського повіту Малопольського воєводства
 Соснувка — частина села Ожешково в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Соснувка — осада в гміні Вомбжежно Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Соснувка — осада в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки